Don't Let Me Down – singolo dei The Beatles del 1969
Don't Let Me Down – singolo dei Gotthard del 2010
Don't Let Me Down – singolo dei The Chainsmokers del 2016